Elitserien 2009/2010 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för damer 2009/2010
Elitserien i handboll för herrar 2009/2010
Elitserien i handboll för damer 2009/2010
Elitserien i innebandy för damer 2009/2010
Elitserien i bandy 2009/2010
Elitserien i ishockey 2009/2010
Elitserien i volleyboll för herrar 2009/2010
Elitserien i volleyboll för damer 2009/2010